Bandkniv kan avse:

 Bandkniv (vävning) – knivliknande redskap av ben, trä eller metall som används för att slå ihop inslagen vid vävning
 Bandkniv (snickeri) – en kniv som används vid laggning, tunnbindning och korgmakeri